Lanx är ett släkte av snäckor. Lanx ingår i familjen dammsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dammsnäckor
Lanx